Krawc ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarnat Krawc (1861–1948), sorbischer Komponist
 Paul Erich Krawc (1907–1995), deutscher Herausgeber